Мамо́нов — російське прізвище.

 Мамонов Володимир ( 1980) — латвійський хокеїст.
 Мамонов Петро Миколайович (1951—2021) — російський рок-музикант, актор і поет.
 Мамонов Сергій Миколайович (*1971) — український футболіст, нападник.
 Мамонов Сергій Олексійович ( 1949) — український композитор.
 Мамонов Степан Кирилович (1901—1974) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант.

Російські прізвища